Милатович (серб. и ) — фамилия, распространённая на Балканском полуострове.
 Милатович, Велько (1921—2004) — черногорский и югославский общественно-политический и государственный деятель.
  (род. 1959) — сербский музыкант.
  (род. 1955) — баскетбольный тренер из Черногории.
 Милатович, Яков (род. 1986) — черногорский экономист и политик.